Horr ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Horr (1880–1955), US-amerikanischer Leichtathlet und American-Football-Trainer
 Franz Horr (1913–1974), österreichischer Politiker
 Hannes Schmitt-Horr († 1971), deutscher Verleger 
 Lorenz Horr (* 1942), deutscher Fußballspieler
 Ralph Horr (1884–1960), US-amerikanischer Politiker
 Roswell G. Horr (1830–1896), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Haus Horr, Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss
 Hor